

Pseudonyme 

 La Pucelle ( 1412-1431), Jeanne d'Arc.

Patronyme 

 Girard la Pucelle ( 1117-1184), clerc anglo-normand.

Toponyme 

 Domrémy-la-Pucelle, commune française des Vosges.

Titres 

 La Pucelle (1656), poème français de Jean Chapelain ;
 La Pucelle (1988), roman français d’Hubert Monteilhet  ;
 La Pucelle : Tactics (2002), jeu vidéo japonais.

Autres 

  (1709), violon fabriqué par Antonio Stradivari.
